Stone County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Stone County (Arkansas)
Stone County (Mississippi)
Stone County (Missouri)